Balka ist der Name folgender Orte:

 Balka (Dänemark), Badeort auf Bornholm
 Balka (Russland), Oblast Rostow
 Balka (Kupjansk), Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, Ukraine
 Balka (Odessa), Oblast Odessa, Rajon Odessa Ukraine

außerdem:
 Pseudonym des kirgisischen Dichters Aaly Tokombajew (1904–1988)

Balka in anderen Sprachen
 Im Russischen () und Ukrainischen () die Bezeichnung für einen saisonalen Bach oder kleineren Fluss der ein (sumpfiges) Kerbtal gebildet hat.

Bałka ist der Familienname folgender Personen:
 Mirosław Bałka (* 1958), polnischer Bildhauer und Videokünstler